Величково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Величково — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Величково — село в Варненской области.
 Величково — село в Пазарджикской области.

Россия 
 Величково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Величково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Величково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Величково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Величково — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Величково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Величково — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Украина 
 Величково — село в Шишацком районе Полтавской области.